Андон Панов Шурков с псевдоним Орлов е комунист от Вардарска Македония, жертва на сталинистките чистки в СССР.

Биография 
Андон Шурков е роден през 1900 година в град Велес, тогава в Османската империя. По-малък брат е на Ангел Шурков (1883 - след 1943), македоно-одрински опълченец, участник в Първата световна война.

Включва се в комунистическото движение в Югославия, през 1925 година разпространява материали във връзка с убийството на Петър Чаулев, заради което е преследван от югославските власти. Преминава в Гърция с двама свой другари чрез нелегален канал на ВМРО (обединена), но е арестуван в Солун и заточен на остров. С кораб се прехвърля в СССР в средата на 1927 година, след което завършва югославския сектор на Университета за национални малцинства на Запада. Установява се в Одеса и работи като синдикален функционер на пристанищните работници. На 16 ноември 1937 година е осъден на смърт и няколко месеца по-късно е убит. Посмъртно е реабилитиран.

Вижте също 
 Йордан Шурков
 Михаил Шурков
 Петър Шурков

Бележки 

Югославски комунисти
Родени във Велес
Българи в СССР
Възпитаници на Комунистическия университет на националните малцинства на Запада
Българи лагеристи в ГУЛАГ
Дейци на ВМРО (обединена)